Elias Elffors Elfström, es un cantante Sueco que nació en Estocolmo el 5 de junio del 2000.

Ha participado en varios concursos por toda Suecia, donde en alguno ha resultado ser el ganador. Compone la música y la letra de sus canciones. Participó en el Lilla Melodifestivalen 2013 con Det är dit vi ska (Allí es donde vamos en español) y representó a Suecia en el Eurovisión Junior 2013 con esa misma canción.
Quedó en novena posición con 46 puntos.

Referencias 

Cantantes masculinos de Suecia
Nacidos en Estocolmo